VIM steht als Abkürzung für:

 Air Via, eine bulgarische Charterfluggesellschaft, Sitz in Sofia nach dem ICAO-Code
 International Vocabulary of Metrology (französisch: Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie), ein Wörterbuch, welches Definitionen der Metrologie bereithält und die zugehörigen grundlegenden und allgemeinen Begriffe erklärt
 Nucleus ventralis intermedius, ein Kerngebiet des Thalamus#Spezifische Thalamuskerne
 Vendor Independent Messaging, ein überholter Schnittstellenstandard für E-Mail-Übertragungen
 Vendor Invoice Management, ein SAP-Produkt zur Rechnungseingangsbearbeitung
 VIM Airlines (russisch ВИМ Авиа), eine russische Charterfluggesellschaft, Sitz in Moskau
 Vimentin, ein Typ 3-Intermediärfilament aus der Gruppe der Desmine und damit ein Element des Zytoskeletts der Wirbeltiere
 das Virtuelle Institut Mikrosystemtechnik des IMTEK der Uni Freiburg und des Forschungszentrums Karlsruhe
 Voyager Interstellar Mission, Erweiterung der Mission des Voyager-Programms nach Ende der Planetenerkundungsmission

Vim steht für:

 Vim, Texteditor
 Vim (Yacht), Segelschiff
 Markenbezeichnung für ein früher (ab 1911) sehr beliebtes Scheuermittel#Scheuerpulver der Firma Sunlicht Gesellschaft AG, heute Unilever
 Vim Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

VIM